John Travers je lahko:

 John Travers (igralec) (rojen 1989), severnoirski filmski igralec
 John Travers (skladatelj) (1703–58), angleški skladatelj in organist
 John Travers (morilec) (rojen 1967), avstralski državljan, obsojen za kolovodjo pri umoru Anite Cobby iz leta 1986